Il singolare dell'Ordina Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Patrick Rafter era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Peter Wessels.

Lleyton Hewitt ha battuto in finale 6–3, 6–4  Guillermo Cañas.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (campione)
  Patrick Rafter (primo turno)
  Arnaud Clément (primo turno)
  Roger Federer (semifinali)

  Dominik Hrbatý (primo turno)
  Hicham Arazi (secondo turno)
  Sjeng Schalken (quarti di finale)
  Vladimir Volčkov (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 2001
ATP Tour 2001